Habichtswaldstraße
Mittelbuchen, benannt nach dem Hohen Habichtswald.

Hadrianstraße
Steinheim, benannt nach Kaiser Hadrian, gelegen nahe einer römischen Siedlung auf der Mainspitze an einer römischen Mainbrücke zum Kastell Salisberg.

Hafenplatz
Am Mainhafen Hanau gelegene Platzanlage mit monumentaler Bebauung der 1920er Jahre.

Hafenstraße
Erschließt den Mainhafen Hanau.

Häfnergasse
Steinheim, Häfner ist eine andere Bezeichnung für Töpfer.

Hagenhausenweg
Großauheim, Hagenhausen ist ein früherer Name der Herren von Eppstein.

Haggasse
Großauheim

Hahnenkammstraße
Hanau, benannt nach dem Hahnenkamm im Spessart.

Hahnenstraße
Hanau

Hainal
Großauheim

Hainbachstraße

Hainstädter Straße

Hamburger Allee

Hammerstraße

Hanauer Landstraße

Hanauer Vorstadt

Händelstraße

Hans-Sachs-Straße

Harmoniestraße

Harzweg

Hasenpfad

Hauptstraße

Häuser Weg

Hausmannstraße

Haydnstraße

Hebbelweg

Heckenweg

Heideäcker

Heidelerchenweg

Heidestraße

Heilig-Kreuz-Straße

Heinrich-Böll-Weg

Heinrich-Bott-Straße

Heinrich-Heine-Weg

Heinrich-Zille-Straße

Heldenbergener Straße

Hellenbachstraße

Helmholtzstraße

Heraeusstraße

Herderweg

Hergerswiesenweg

Hermann-Ehlers-Straße

Hermann-Huffert-Straße

Hermann-Löns-Straße

Hermelinweg

Herrnstraße

Hertzstraße

Hessen-Homburg-Platz

Heumarkt

Hindemithstraße

Hinter dem Hain

Hinter der Kirche

Hintergasse

Hirschstraße

Hirtengarten

Hochstädter Landstraße

Hohe-Lohe-Straße

Hohe-Meißner-Straße

Höhensonnestraße

Höhenstraße

Hölderlinweg

Holunderweg

Holzbrücker Weg

Hopfengartenstraße

Hopfenstraße

Hospitalstraße

Hugo-Wenninger-Straße

Humboldtweg

Humperdinckweg

Hunsrückweg

Huttenstraße

Literatur 
 Martin Hoppe: Hanauer Straßennamen. Hanau 1991. ISBN 3-87627-426-5